Chenango Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chenango Lake (Michigan)
 Chenango Lake (Broome County, New York)
 Chenango Lake (Chenango County, New York)
 Chenango Lake (Texas)